Соловов (Соловова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Соловов, Александр Иванович (1825 -?) — художник.
 
 Соловов, Владимир Викторович (1963—1995) — российский военнослужащий, майор спецназа ФСК РФ «Альфа».
 Соловов, Иван Иванович (род. 1952) — российский кинорежиссёр, продюсер, сценарист.
 Соловов, Михаил Александрович (1879—1941) — российский и советский военный деятель, инженер-механик, полковник.
 Соловов, Пётр Дмитриевич (1875—1940) — советский хирург и уролог, заслуженный деятель науки РСФСР (1940).

 Соловова, Ольга Анатольевна (род. 1953) — советская волейболистка, игрок сборной СССР, олимпийская чемпионка.